Die Sommer-Universiade 2003, offiziell XXII. Sommer-Universiade, fand zwischen dem 21. und 31. August 2003 im südkoreanischen Daegu statt. 

Die offizielle Eröffnung erfolgte durch Südkoreas Präsidenten Roh Moo-hyun.

Sportarten 
In elf Pflicht- und drei Wahlsportarten wurden Wettkämpfe ausgetragen.
Pflichtsportarten

Wahlsportarten

Teilnehmende Nationen 
Aus 174 Ländern nahmen 6.643 Personen teil, 4.462 Sportlerinnen und Sportler (1.839 w und 2.623 m) sowie 2.181 Offizielle. Aus Deutschland waren 91 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 22,8 Jahren an 82 Entscheidungen beteiligt und errangen 13 Medaillen (3 × Gold, 2 × Silber und 8 × Bronze).

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Daegu 2003 Results
 Universiade‐Statistik 1949‐2015

Einzelnachweise 

 
Multisportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Daegu
2003